Бартель ван дер Варден (1903—1996) — нідерландський математик.
 Бартель Густав — капітан шведської гвардії, одне з імен, якими користувався Григор Орлик під час дипломатичних місій.
 Казимир Бартель (1882—1941) — польський математик і політик, неодноразовий прем'єр-міністр Польщі.
 Мона Бартель (1990) — німецька тенісистка.
 Бартель Бехам (1502—1540) — німецький художник, портретист, графік, гравер доби Відродження, учень Альбрехта Дюрера.
 Матеуш Бартель (1985) — Польський шахіст, Гросмейстер.
 Жозеф Бартель (1927–1992) – легкоатлет з Люксембурга. Олімпійський чемпіон 1952 року у бігу на 1500 метрів.

Прізвища